Первая футбольная лига 1991/1992 () — 35-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 31 августа 1991 года и закончился 17 мая 1992 года. В 10-й раз чемпионат выиграл «Бешикташ».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1991/1992
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1991 году
Спорт в Турции в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992